4AD (4AD Records) — це британська незалежна фірма звукозапису (Інді-лейбл). 

Сьогодні ця фірма є часткою холдингу "Beggars Group", до якого крім неї ще входять Matador Records, Rough Trade Records та XL-Recordings.

Артисти

Колишні

Посилання 
 Офіційний сайт кампанії 

Британські лейбли звукозапису
Підприємства, засновані 1979